Kräcker ist der Familienname folgender Personen:
 Julius Kräcker (1839–1888), deutscher sozialdemokratischer Politiker
 Kurt Kräcker (1916–1966), deutscher Kommunalpolitiker

Kräcker ist ein Firmenname:
 Kräcker GmbH, Berlin, ab 1999 Zulieferer Automobilindustrie (Steuerelemente), vorher ab 1924 Julius Kräcker AG (Signalapparatefabrik)

Kräcker ist außerdem die eingedeutschte Schreibweise für:
 Cracker (Gebäck), ein biskuitartiges Salzgebäck

Siehe auch:
 Cracker
 Kracker
 Kreker
 Steffi Kräker (* 1960), deutsche Kunstturnerin